Аквилонов — семинаристская фамилия от ветра Аквилон; имеет женскую форму Аквилонова.
 Аквилонов, Евгений Петрович (1861—1911) — протопресвитер русской армии и флота, православный богослов.
 Аквилонов, Михаил Иванович (ок. 1850 — после 1917) — русский педагог, действительный статский советник.